Фаерман — еврейская фамилия.

 Фаерман, Михаил Иосифович (род. 1955) — бельгийский пианист и педагог.
 Лаура Идальго (настоящая фамилия — Песя Фаерман, 1927—2005) — аргентинская актриса.

См. также 
 Фраерман